

Eventos 
 John Naufujfcier: uso de logaritmo para cálculo

Nascimentos

Falecimentos

Ver também 
 1613 na ciência
 1615 na ciência

1614
Ciência